Мемориал Гранаткина 2014 года — 26-ой традиционный турнир среди юношеских команд, который проходит в январе в России. Соревнования прошли с 3 по 12 января 2014 года в Санкт-Петербурге. Победителем турнира стала сборная Японии, которая переиграла в финале сборную России со счетом 3:0.

Участники 
В Мемориале Гранаткина приняли участие 16 команд:
  Россия
  Сборная Санкт-Петербурга
  Азербайджан
  Белоруссия
  Греция
  Иран
  Латвия
  Молдавия
  Словакия
  Словения
  Турция
  Украина
  Финляндия
  Чехия
  Эстония
  Япония

Арена

Формат турнира 
На первом этапе 16 команд-участниц разбиваются на 4 группы по 4 команды, где проводят матчи «каждый с каждым» в один круг. На втором этапе турнира матчи проходят по системе «плей-офф» до полного распределения мест:

— команды, занявшие в своих группах первые места, образуют полуфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 4-е;
— команды, занявшие в своих группах вторые места, разыгрывают места с 5-го по 8-е;
— команды, занявшие в своих группах третьи места, разыгрывают места с 9-го по 12-е;
— команды, занявшие в своих группах четвёртые места, разыгрывают места с 13-го по 16-е.

Жеребьевка 
Жеребьевка турнира состоялась 22 ноября 2013 года в Доме футбола Российского футбольного союза.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Матчи за 13-16 места

Матчи за 9-12 места

Матчи за 5-8 места

Матчи за 1-4 места

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Футбол в России в 2014 году
Январь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2014 год в Санкт-Петербурге
Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Мемориал Гранаткина